L'enseignement à Saint-Malo est représentatif de l'activité économique régionale, mettant notamment l'accent sur les métiers en relation avec la mer, le tourisme et l'agriculture. Ainsi, on peut citer dans le domaine maritime l'école nationale de la Marine marchande de Saint-Malo, un lycée professionnel maritime proposant des formations de marine marchande et d'aquaculture. Le tourisme est lui représenté par un lycée hôtelier dans la ville voisine de Dinard mais aussi par le lycée La Providence à Intra Muros qui propose de nombreuses formations dans le domaine de la vente, du commerce ainsi que du service et de l'accueil. Le principal centre de formation universitaire est l'Institut universitaire de technologie de Saint-Malo. On trouve aussi une école nationale de police.

Parmi les enseignements moins liés à l’activité régionale, on trouve : 
 Une formation d’infirmiers avec l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) qui se situe juste à côté du Centre hospitalier Broussais.
 Un IUT spécialisé dans le domaine de la télécommunication, du génie industriel et en gestion des entreprises et des Administrations.
 Le lycée Maupertuis spécialisé dans le développement des énergies et du matériel technologique.

L’enseignement secondaire général est dispersé en trois lycées : deux publics, le lycée Jacques-Cartier et le lycée Maupertuis ainsi que l’établissement privé catholique L'Institution La Providence.

Les écoles primaires 
École la Cité
 École privée Sainte-Thérèse
 École élémentaire Courtoisville
 École élémentaire privée Amélie Fristel
 École privée Sainte-Marie
 École privée Saint-Michel
 École élémentaire privée Notre-Dame Auxiliatrice
 École Le Grand Bé
 École élémentaire Legatelois
 École privée Jean de la Mennais
 École privée Montjoie
 École Angèle Vannier
 École élémentaire la Decouverte
 École Pierre Jakez Helias
 École privée Sainte-Croix Sainte-Agnès
 École élémentaire Rocabey
 École élémentaire Bellevue
 École élémentaire la Gentillerie
 École élémentaire la Nation

Collèges 

La commune de Saint-Malo comprend six collèges (trois collèges publics et trois collèges privés)

Collèges publics 
 Le collège Jean-Charcot, construit par la mairie de Saint-Servan, en 1886, il est situé en plein cœur de la ville de Saint-Servan.
 Le collège Duguay-Trouin situé dans le quartier de Paramé.
 Le collège Châteaubriand situé à Rocabey
 Le collège Robert-Surcouf, collège public d'enseignement secondaire qui a fermé en 2016 et était situé vers le quartier de la Découverte.

Collèges privés 
 Le collège Moka-Institution de la Sainte Famille, situé à la Gare, a été transféré à l'École Montjoie pour des travaux de démolition, qui ont été entrepris en septembre 2010. Le collège de Moka a été totalement reconstruit en 2011.
 Le collège Sacré-Cœur (Saint-Malo) situé vers la Cité d'Aleth, a été créé par Jean-Marie Robert de la Mennais en 1823 dans une Malouinière ayant appartenu à sa tante. Au départ, il s'agissait d'une école. En 1972, l'établissement se transforme en collège. En 1992, le collège est agrandi.
 Le collège Sainte-Jeanne-d'Arc Choisy situé en plein cœur de Paramé.

Lycées 
Saint-Malo compte cinq lycées : 
 Le lycée Jacques-Cartier : lycée public, il a la particularité d’avoir un parc boisé et une malouinière abritant les bureaux de l’administration. En 2005, ce lycée comptait 1600 élèves. En plus du cursus d’enseignement général, il propose des sections technologiques, professionnelles ainsi que des formations post-bac.

 Le lycée Maupertuis : lycée public, situé en face de l'hôpital, à proximité des ports et de la gare, il abrite des sections générales (S Sciences de l'ingénieur, S SVT) , technologiques (Génie Mécanique Productique, Génie Électronique, Génie Électrotechnique, Sciences Médico-Sociales) ainsi que des sections professionnelles (bep et bac pro maintenance industrielle, électrotechnique et structure métallique.) Il prépare également des filières post bac (BTS Informatique Industrielle, BTS Électrotechnique). Depuis 3 ans, il prépare également au concours d'entrée à l'IFSI.

 Le lycée professionnel maritime Florence Arthaud, créé en 2015, propose des formations spécialisées initiales et continues à caractère maritime et aquacole.

Le lycée Les Rimains, situé Esplanade de la gare, propose un enseignement général et technologique. Il est connu pour sa section maritime, fondée à Cancale en 1837, préparatoire aux concours de la marine marchande, et fermée en 2021 à la suite de la suppression du concours .
L'Institution - La Providence est situé sur deux sites Intra-Muros : à La Providence, rue d'Estrées, un lycée fondé en 1876, et à l’Institution de Saint-Malo, rue du collège, qui existe depuis l’an 1161, c'est l'une des plus anciennes écoles de France. En 1971, ces deux lycées ont fusionné. En 2006, cet établissement polyvalent privé regroupait 1600 élèves : sur le site de l’Institution, a lieu l’enseignement général et sur celui de La Providence, la formation technologique et professionnel, labellisé Lycée des métiers, ainsi qu'un BTS commerce international et un BTS Vente et Production Touristique. La formation continue est assurée dans une annexe Intra-Muros, rue de Toulouse.

Enseignement supérieur 
Saint Malo compte, en 2020, 2 124 étudiants répartis sur 12 établissements et 33 formations. Plusieurs BTS sont proposés par les lycées Maupertuis, La Providence et Jacques Quartier. Le principal établissement supérieur est l'Institut universitaire de technologie de Saint-Malo, rattaché à l'Université de Rennes I, situé à Paramé autour d'un petit campus universitaire, qui rassemble également le lycée maritime Florence Arthaud installé en 2015, un restaurant universitaire et une résidence universitaire.

L'école nationale de la Marine marchande de Saint-Malo, Hydro Saint-Malo, située intra-muros mais devant déménager à terme sur le campus de Paramé, propose des formations supérieures maritimes. Enfin, l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) propose des formations d'aide-soignant et d'infirmier. Il se situe rue de la Marne sur le site du Centre Hospitalier.

Notes et références

Lien externe 
 L'ASSUP, Association de l'enseignement supérieur de Saint-Malo

Saint-Malo
Saint-Malo